Vastedda o Vastella in siciliano è un termine che significa focaccia o scacciata e può riferirsi a:

Prodotti da forno
Vastedda forma di pane piatta ed ovoidale usata in Sicilia. A Palermo viene usata per la preparazione del Pani câ meusa.
Vastedda cu sammucu o Vastedda nfigghiulata focacce tipiche prodotte a Troina in Sicilia. Prodotti riconosciuto P.A.T.
Vastedda fritta, frittella dolce o salata tipica di Gratteri in Sicilia. Prodotto riconosciuto P.A.T.

Formaggi
Vastedda palermitana formaggio P.A.T. prodotto in provincia di Palermo.
Vastedda della Valle del Belice formaggio D.O.P prodotto nella valle del Belice in Sicilia.

Note